Rufus est un nom propre, venant d'un mot latin signifiant roux, qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Rufus est un prénom masculin peu usité en français, fêté le 21 novembre, d'après l'un des saints du même nom.

Rufus peut être aussi un patronyme.

Antiquité 
 Rufus « roux » fut le surnom de plusieurs familles romaines : des Rutilius, des Minucius, des Curtius, des Cornelius Rufus, etc.
 Quintus Curtius Rufus
 
 Lucius Varius Rufus
 Rufus, médecin d'Éphèse du .
 Jean Rufus, religieux byzantin

Saints 
 Rufus, évangélisateur d'Avignon.
 Rufus de Rome (), disciple de l'apôtre Paul ; célébré localement le 21 novembre.
 , évêque de Thèbes et identifié à  fils de Simon de Cyrène.
 , fils de Simon de Cyrène et identifié à  évêque de Thèbes.
 Rufus (), martyrisé avec saint Expédit et saint Hermogène.
 Rufus d'Égypte (), ascète dans le désert d'Égypte ; célébré localement le 22 octobre.
 Maol rubha, (), moine gael.

Personnalités contemporaines portant ce prénom 
 Rufus Thibodeaux (1934 - 2005), violoniste cadien,
 Rufus (° 1942 - ), est un acteur et fantaisiste français,
 Rufus Sewell (° 1967 - ), acteur britannique,
 Rufus Wainwright (° 1973 - ), auteur-compositeur-interprète canadien.

Personnages de fiction 
 Rufus, personnage de Street Fighter.
 Rufus Barma, personnage de Pandora Hearts
 Rufus Shinra, président de la Shinra, personnage de Final Fantasy VII
 Rufus Scrimgeour, personnage de Harry Potter
 Rufus, personnage récurrent de la série de romans de jeunesse Le Petit Nicolas, collègue du Petit Nicolas.

Informatique 
 Rufus (logiciel), logiciel libre et gratuit pour Windows permettant de formater et de créer une clé USB en Flash Drive Bootable.

Musique 
 Rufus, groupe de funk américain
Rüfüs Du Sol, anciennement appelé Rüfüs, groupe de musique électronique australien

Toponymes 
 Rufus (Oregon) (États-Unis).

Références